Els crocodilomorfs (Crocodylomorpha) constitueixen un important grup d'arcosaures que inclou els cocodrils i els seus parents extints.

Els crocodilomorfs van ser molt més diversos del que són ara durant el Mesozoic i el Terciari inferior. Les formes triàsiques eren animals terrestres actius, petits, de constitució lleugera. Van ser suplantats durant el Juràssic inferior per diverses formes aquàtiques i marines. El Juràssic superior, Cretaci i Terciari van veure una àmplia diversitat de llinatges terrestres i semiaquàtics. Els crocodilians «moderns» no aparegueren fins al Cretaci superior.

Filogènia 
Cladograma segons Larsson & Sues (2007) and Sereno et al. (2003)

Referències

Vegeu també 

 Armadillosuchus
 Saltoposuchus
 Simosuchus
 Allodaposuchus